Freezy steht für:

 Freezy (Rapper) (* 1992), Schweizer Mundartrapper
 Freezy (Album), Soloalbum des deutschen Rappers Eko Fresh